Холопка — женщина-холоп.

Реки
 Холопка — приток Ити в Ярославской области.
 Холопка — приток Уды.

Прочее
 «Холопка» — оперетта 1929 года Н. М. Стрельникова.
 «Крепостная актриса» — фильм 1963 года по её мотивам.